Biografies:
 Narcís Oller i Moragas (1846-1930), escriptor.
 Tecnologia: Oller (motor rotatiu).